Кадожа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Жиронда. Входит в состав кантона Бред. Округ коммуны — Бордо.

Код INSEE коммуны — 33080.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к юго-западу от Парижа, в 10 км юго-восточнее Бордо.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 4744 человека.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет виноградарство. Вина хозяйства  входят в классификацию Грава (Cru Classé de Graves) среди лучших вин субрегиона .

В 2007 году среди 3213 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 2377 были экономически активными, 836 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 2377 активных работали 2235 человек (1181 мужчина и 1054 женщины), безработных было 142 (72 мужчины и 70 женщин). Среди 836 неактивных 310 человек были учениками или студентами, 270 — пенсионерами, 256 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (1870 год). Исторический памятник с 1989 года
 Замок Сеж (XVIII век). Исторический памятник с 1983 года
 Здание XVIII века, т. н. «Дом права». Исторический памятник с 1988 года
 Замок Барден
  (XVI век)
  (XII век)
 Церковь Сен-Пьер (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Жиронда